La morte non esiste (The Dead Don't Die) – film TV del 1975 diretto da Curtis Harrington
 I morti non muoiono (The Dead Don't Die) – film del 2019 diretto da Jim Jarmusch